Шишма — село в Саракташском районе Оренбургской области в составе  Воздвиженского сельсовета.

География 
Находится на расстоянии менее 6 километров по прямой на юго-восток от районного центра поселка Саракташ.

История
После пожары в 1870-е годы в Воздвиженке, ногайцы выселились в трех верстах от Воздвиженки вверх по течению реки Сакмары к югу от озера Олыкуль. Отдельный поселок получил название Шишма, в переводе на русский означающий родник. В 1926 году в селе Шишма было 224 двора с населением 941 человек. В советское время работали  колхозы «Кзыл Гаскар», «Дружба».

Население
Население составляло 524 человека в 2002 году (татары 94%), 515 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Саракташского района